A Collection Of Vibrations For Your Skull er titlen på det danske indie band Treefight For Sunlights debutplade.

Trackliste 
 "A Dream Before Sleep"
 "You And The New World"
 "The Universe Is A Woman"
 "They Never Did Know"
 "Facing The Sun"
 "Rain Air"
 "Tambourhinoceros Jam"
 "Riddles In Rhymes"
 "What Became Of You And I"
 "Time Stretcher"

Referencer

Eksterne henvisninger 

Debutalbum fra 2010
Indierockalbum
Debutalbum fra Danmark